Ghiyath ist der Familienname folgender Personen:

 Jitzchaq ibn Ghiyath (1038–1089), jüdischer Bibelkommentator und Philosoph
 Ghiyas-ud-din Tughluq Shah I. († 1325), Gründer der türkischen Tughluq-Dynastie im Sultanat von Delhi
 Ghiyath ad-Din Dschamschid bin Masʿud bin Muhammad al-Kaschi (um 1380–1429) persischer Arzt, Mathematiker und Astronom